Luigi Girardin – politico italiano
 Saint-Marc Girardin – politico e scrittore francese

Pagine correlate
De Girardin